European Tour 2014/2015 – Turniej 2 − trzeci turniej snookerowy, wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 21-24 sierpnia 2014 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech. Turniej ten znany jest też pod nazwą Paul Hunter Classic.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147  Aditya Mehta
 143, 111, 108, 106, 104  Judd Trump
 141, 132, 107  Stephen Maguire
 139, 102  Mark Allen
 131, 113  Ricky Walden
 130  Mark Joyce
 129, 101  Li Hang
 124, 106, 102  Anthony McGill
 123  Xiao Guodong
 122  Neil Robertson
 121, 107  Mark Selby

 121  Andrew Higginson
 120, 112  Tian Pengfei
 118  David Gilbert
 116  Jimmy White
 114, 105, 101  Ronnie O’Sullivan
 114  Marco Fu
 109  Robert Milkins
 104  Martin Gould
 102  Jamie Cope
 101  Graeme Dott
 100  Mike Dunn

Players Tour Championship 2014/2015
Paul Hunter Classic
2014 w Niemczech
Fürth